Magic Carpet est un jeu vidéo développé par Bullfrog et sorti en 1994.
 Magic Carpet est un téléfilm de William A. Graham diffusé en 1972.

Voir aussi 
 Opération Magic Carpet, une opération américaine visant à rapatrier les soldats après la Seconde Guerre mondiale.
 Flying carpet
 Tapis magique

en:Magic carpet (disambiguation)